

Geografia 
Canada
Rolla – centro abitato del Distretto regionale di Peace River, Columbia Britannica
Norvegia
Rolla – isola del comune di Ibestad, nella contea di Troms og Finnmark
Stati Uniti d'America
Rolla – centro abitato della contea di Rolette, Dakota del Nord
Rolla – città della contea di Morton, Kansas
Rolla – capoluogo della contea di Phelps, Missouri

Persone 
Alessandro Rolla – violinista, violista e compositore italiano
Alessandro Rolla – fonico e tecnico del suono italiano
Domenico Rolla – partigiano e politico italiano
Giacomo Rolla – calciatore italiano
Giuseppe Rolla – vescovo cattolico italiano
Piero Rolla – paroliere, compositore e cantautore italiano
Roberto Rolla – calciatore italiano
Stefano Rolla – regista italiano

Altro
 Rolla – dipinto di Henri Gervex
 Rolla – genere di coleotteri della famiglia Staphylinidae
 Rolla – poesia di Alfred de Musset
 Renè Rolla – personaggio della serie televisiva L'onore e il rispetto